Die isländische Fußballmeisterschaft 1999 war die 88. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 18. Mai 1999 und endete mit den letzten Spielen am 18. September 1999.

Es nahmen zehn Mannschaften an dem Bewerb teil, der in einer einfachen Hin- und Rückrunde ausgetragen wurde. Rekordmeister KR Reykjavík konnte seinen 21. Titel gewinnen, und mit dem Sieg im Pokalbewerb bereits zum zehnten Mal das Double holen. Außerdem gelang dem Verein das Kunststück, im selben Jahr mit der Frauenmannschaft ebenfalls das Double zu gewinnen, was bis heute in Island noch keinem anderen Club gelang. Titelverteidiger ÍB Vestmannaeyja lag in der Abschlusstabelle mit 7, der drittplatzierte KS/Leiftur bereits mit 19 Punkten zurück.

Der Aufsteiger Víkingur Reykjavík sowie Valur Reykjavík schafften den Klassenerhalt nicht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1999
1999